Турнир Начала чемпионата Рио-де-Жанейро () или Турнир Начала чемпионата Кариока (), иногда переводится Начальный турнир чемпионата Рио-де-Жанейро, часто в бразильской прессе именовался Initium (с латыни «Начало») — футбольный турнир, проводившихся с 1916 по 1977 год в  штате Рио-де-Жанейро.

История 
Турнир был создан в 1916 году по инициативе группы журналистов, являющихся членами Ассоциации спортивных хроникеров, которых возглавлял Мариу Поллу. Он предполагался как подготовительное соревнование для основного чемпионата штата Рио-де-Жанейро. При этом, в один и тот же день проводились все игры на одном и том же стадионе. Команды играли два тайма по 10 минут. А клубы-финалисты уже поводили таймы по 30 минут. При ничейном результате, победителем объявлялась команда, у которой было больше угловых. С 1948 года этот показатель заменили на пенальти, которые проводились в виде трёх ударов подряд одного и того же игрока одной команды и затем то же самое делал игрок соперника. В финальной игре, в случае ничьей в основное время, проводился дополнительный тайм.

Финалы

Победители по клубам

Примечания 

Чемпионаты штатов Бразилии по футболу
Спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро